В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Гелена Сукова здобула титул, у фіналі перемігши Лінду Вілд 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Анке Губер (2-ге коло)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Катарина Малеєва (півфінал)
  Гелена Сукова (переможниця)

 Наталія Медведєва (1-ше коло)
 Лаура Гільдемейстер (чвертьфінал)
 Лінда Вілд (фінал)
 Інес Горрочатегі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Indianapolis